Osoby o tym nazwisku:
 Alexandru Băluță – rumuński piłkarz
 Tudor Băluță – rumuński piłkarz